Raitenbuch ist der Ortsname von:
 Raitenbuch, Gemeinde im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Raitenbuch (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Raitenbuch (Hohenfels), Ortsteil des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Raitenbuch (Lenzkirch), Ortsteil der Gemeinde Lenzkirch, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Raitenbuch ist der Name folgender Bauwerke
 Raitenbucher Schloss, Schloss in Kallmünz
 Schloss Raitenbuch, abgegangenes Bauwerk in Hohenfels (Oberpfalz) in Bayern
 Schloss Raitenbuch (Raitenbuch), Bauwerk in Raitenbuch, Bayern

Siehe auch:
 Reitenbuch